«Верная Рука — друг индейцев» — кинофильм в жанре вестерн по мотивам романов Карла Мая. Производство «Rialto Film Preben-Philipsen», ФРГ — «Јадран филм», Югославия. Под этим названием демонстрировался в СССР. Другие названия:  («Старик Верная Рука, первая часть») — ФРГ,  («Лабиринт смерти») — Югославия,  («Пылающий фронтир») — США,  («Канзасский вершитель правосудия») — Испания.

Сюжет 
Благородный герой Джонни Гарден, прозванный «Верная Рука» за виртуозную стрельбу, странствует по Дикому Западу в поисках убийц своей матери. Вместе со своими друзьями — индейцами и белыми — ему приходится вступить в противоборство с многочисленной бандой, возглавляемой хитроумным и безжалостным злодеем, известным как «Генерал»; он-то и оказывается личным врагом Верной Руки.

В ролях 
 Стюарт Грейнджер — Джонни Гарден (советский дубляж — Алексей Консовский)
 Пьер Брис — Виннету, вождь апачей (советский дубляж — Виктор Рождественский)
 Ларри Пеннелл — «Генерал» Джек О’Нил (советский дубляж — Владимир Кенигсон)
 Летиция Роман — Джудит (советский дубляж — Нина Гребешкова)
 Теренс Хилл — Тоби (советский дубляж — Олег Голубицкий)
 Милан Срдоч () (в титрах — Пэдди Фокс) — Уэббл (Джереми Сэндерс) (советский дубляж — Борис Рунге)
 Вольфганг Лукши — Дик Эдвардс (советский дубляж — Алексей Полевой)
 Эрик Шуманн — капитан Миллер (советский дубляж — Всеволод Ларионов)
 Велимир Живоинович — Джим Поттер (советский дубляж — Степан Бубнов)
 Душан Антониевич — Маки-Моте, вождь команчей (советский дубляж — Михаил Погоржельский)
 Владимир Медар — Бен О’Брайен (советский дубляж — Евгений Весник)
 Гермина Пипинич — Молли
 Елена Жигон — Делия (советский дубляж — Серафима Холина)
 Воя Мирич — Джо
 Симе Ягаринач — Ту-Ван, сын Маки-Моте
 Марин Ерцегович — Конкито
 Лео Буторач — официант
 Душан Янициевич — Клинч
 Никола Геч — Кэт
 Велько Маричич — Мэк Хара
 Мирослав Бухин — Боб Хара
 Иво Кристоф — Десперадо
 Мартин Сагнер — Бонойя
 Мате Иванкович — Уайненд

Фильм дублирован на киностудии «Союзмультфильм» в 1968 году.
 Режиссёр дубляжа — Георгий Калитиевский
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Автор русского текста — Б. Россинская
 Редактор — Зинаида Павлова

См. также 
 Олд Шаттерхенд
 Среди коршунов

Экранизации произведений Карла Мая
Вестерны Германии
Фильмы ФРГ
Исторические фильмы Югославии
Фильмы об индейцах
Вестерны Югославии
Экранизации литературных произведений
Фильмы о мести
Фильмы Югославии